Gekroonde hoofden
 Koning Coel, mythisch Brits koning

Personen met de achternaam Coel
 Arnout Coel, Belgisch politicus
 Jef Coel, Belgisch politicus
 Michaela Coel, Brits actrice, scenarioschrijfster en toneelschrijfster; pseudoniem van Michaela Ewuraba Boakye-Collinson

Zie ook 
 Cole (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam